Peter Gerhardsson kan syfta på:

Peter Gerhardsson (fotbollstränare), svensk före detta fotbollsspelare och fotbollstränare
Peter Gerhardsson (ishockeyspelare), svensk ishockeyspelare